Vuchterstraat (Maria Hoop) - een straat in de plaats Maria Hoop in de Nederlandse provincie Limburg
 Vughterstraat - een straat in 's-Hertogenbosch in de Nederlandse provincie Noord-Brabant